Борятино — название населённых пунктов в России:

 Борятино — деревня в Клетнянском районе Брянской области.
 Борятино — деревня в Шекснинском районе Вологодской области.
 Борятино — деревня в Любинском районе Омской области.
 Борятино — село в Шемышейском районе Пензенской области.
 Борятино — село в Воловском районе Тульской области.